Это статья о чешском городе Йичин; возможно, Вас интересует статья о городе Нови-Йичин.

Йи́чин ( []) — город в Чехии, в 85 км северо-восточнее Праги, на краю заповедника «Чешский рай». Административный центр района Йичин.

История 
Альбрехт фон Валленштейн приобрёл город в 1621 и планировал сделать его столицей своего герцогства Фридланд. С его смертью в 1634 город попал в руки Рудольфа фон Тифенбаха и стал обычным провинциальным городом.

29 июня 1866 года, в ходе Австро-прусско-итальянской войны, под Йичином состоялось сражение между австро-саксонской армией и прусскими войсками.

Достопримечательности 
 Замок на Вальдштейнской площади
 Иезуитский колледж на площади Свободы
 Водовзводная башня
 Костёл всех Святых
 Часовня святой Магдалины
 Памятник Карлу Гавличку Боровскому
 Памятник магистру Яну Гусу
 Костёл святого Игнатия Лойолы
 Местный музей с галереей (Вальдштейнская площадь)
 Городские бани
 Архиепископство
 Иезуитская больница с аптекой
 Синагога
 Смотровая башня «На Чержовце»
 Статуя святого Вацлава

Население

Спорт 
 Ориентирование — в 1972 году в Йичине проходил четвёртый летний чемпионат мира по ориентированию.

Города-побратимы

Примечания 

Города Краловеградецкого края
Районные центры Чехии